Beda steht für:

 Beda (Göttin), germanische Göttin
 Beda Venerabilis, angelsächsischer Benediktiner, Heiliger
 Beda (Vorname), ein männlicher Vorname

Beda ist der Name folgender Orte:
 Beda (Alabama), im Covington County
 Beda (Kentucky), im Ohio County
 Beda vicus, Station an der Römerstraße Trier-Köln 
 Beda Fomm, Küstenstadt oder Kyrenaika, Libyen

Beda bzw. Béda ist der Familienname folgender Personen:
 Giulio Beda (1879–1954), italienisch-deutscher Maler
 Fritz Löhner-Beda (Beda; 1883–1942), österreichischer Librettist, Schlagertexter und Schriftsteller
 Heinrich Beda (1863–1929), deutscher Unternehmer und Politiker (NLP, DDP)
 Mathieu Béda (* 1981), französischer Fußballspieler